Blåhatt eller blåhattar kan avse:

Blåhatt – ett lokalt namn i Sverige för växten blåklint
Blåhatt – ett lokalt namn i Sverige för växten Åkervädd
Blåhatt – en art i penstemonsläktet (grobladväxter), se Penstemon procerus